Boone County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Boone County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Boone County (Illinois) – okres státu Illinois
 Boone County (Indiana) – okres státu Indiana
 Boone County (Iowa) – okres státu Iowa
 Boone County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Boone County (Missouri) – okres státu Missouri
 Boone County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Boone County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie